Женис Мирасович Нургалиев (; ) — казахстанский государственный деятель, депутат сената парламента Казахстана (с 2010 года).

Биография 
В 1984 году окончил Костанайский сельскохозяйственный институт по специальности «учёный-агроном».

В 2001 году окончил Костанайский филиал Центрально-Азиатского университета по специальности «юрист».

1985—1995 гг. — агроном, управляющий отделением № 2, главный агроном совхоза «Александровский» Костанайского района, директор совхоза «Дамдинский» Наурзумского района.

1995—1999 гг. — председатель правления производственного кооператива «Нива».

1999—2004 гг. — директор ТОО «Надеждинка» Костанайского района.

Июнь 2004 — июнь 2006 г. — аким Сарыкольского района Костанайской области.

Июнь 2006 — январь 2008 г. — аким города Костаная.

Январь 2008 — апрель 2010 г. — заместитель акима Костанайской области.

В апреле 2010 года был избран депутатом сената парламента Республики Казахстан от Костанайской области, переизбран в июне 2017 года.

Награды 
 Орден «Курмет» (2005)
 Медаль «10 лет Конституции Республики Казахстан» (2005)
 Медаль «10 лет Астане» (2008)

Примечания

Ссылки 
 Страница депутата Жениса Нургалиева на сайте сената парламента Казахстана 

Выпускники вузов Казахстана
Директора совхозов
Депутаты Сената Парламента Казахстана
Акимы районов Казахстана
Персоналии:Сарыкольский район
Акимы Костаная